Rubicon — это eжегодная ультрамарафонская эстафета на территории Республики Молдова, проходящая через всю страну от севера до юга. Ежегодный маршрут построен таким образом, что в течение 3-х лет он пройдет через все районы Республики Молдова, включая территорию ПМР.

Каждая гонка — это 3-х дневный безостановочный забег по определённому маршруту (от 450 до 525 км), проходящему через всю страну. Маршрут каждого этапа поделен на районы, которые поделены на этапы по 6-13 км. За прохождение хотя бы одного этапа участник получает значок с гербом района. Цель бегуна — собрать значки всех районов республики.

Цель гонки 
 Ознакомление с районами страны, их культурой, историей и достопримечательностями;
 Развитие любительского спорта в Молдове и ПМР;
 Вовлечение регионов в спортивную жизнь страны;
 Единение страны с помощью массового спортивного соревнования.

История

2017 
Первая ультрамарафонская эстафета Rubicon через всю Молдову проходила с 10 по 12 февраля 2017 года. Маршрут, длина которого составляла 466 км, был составлен таким образом, чтобы участники пробежали по 14 районам восточной части республики, включая Приднестровье. Подготовка к организации и проведению забега длилась в течение 3 месяцев. Организаторы, понимая уровень сложности трассы, установили ограничение по возрасту для участников гонки 18+.

Стартовая точка гонки находилась в городе Сороки, у стен Сорокской крепости. После Сорокского района бегуны пробежали по Флорештскому, Шолданештскому, Резинскому, Рыбницкому, Оргеевскому, Криулянскому, Дубоссарскому, Григориопольскому, Кишиневу, Ново-Аненскому, Бендерам, Каушанскому и Штефан-Водскому районам. Весь маршрут был разбит на 43 этапа, длина которых варьировалась от 6,5 до 18,4 км. Финиш располагался в самой южной точке восточной части Молдовы — населенном пункте Паланка.

Победителем первого Rubicon стал Станислав Чиж с результатом 198,24 км. Среди женщин первое место заняла Александра Брынзарь, пробежавшая в сумме 126,99 км.

Общая продолжительность гонки составила 46 часов и 20 минут. В первой гонке приняли участие 200 человек.

2018 
Вторая эстафета Rubicon проходила с 9 по 11 февраля 2018 года. Маршрут второй ультрамарафонской гонки организаторы проложила по центральным районам Молдовы, соблюдая установленное принцип: «Бежим с севера на юг». Стартовая точка находилась в городе Окница. Оттуда спортсмены начали забег через районы Окница, Дондюшаны, Дрокия, Бельцы, Сынжерей, Теленешты, Калараш, Страшены, Кишинев, Яловены, Чимишлия, Бессарабка, Тараклия и АТО Гагаузия.

Весь маршрут — 502 км — был разбит на 43 этапа, длина которых варьировалась от 6,5 до 18,4 км. Самый продолжительный этап, длиной половину марафона, 21 км, прошел по Бельцкому району. Больше всего этапов пришлось на территорию АТО Гагаузия, где было пройдено 68 км. Ночные этапы прошли по районам Сынжерей, Теленешты, Чимишлия и Бессарабка. Финишная точка находилась в Тараклийском районе, в селе Мирное.

Общая продолжительность гонки составила 54 часа и 22 минуты. Во второй гонке приняли участие 150 человек.

Победителем второго Rubicon стал Василий Оларь, преодолевший 280,72 км Среди женщин лидером стала Александра Брынзарь, пробежавшая 161,79 км.

2019 
Третья ультрамарафонская эстафета по замыслу организаторов должна была проходить по самым западным районам Республики Молдова. В этом году маршрут эстафеты проходил по Бричанскому, Единецкому, Рышканскому, Глодянскому, Фалештскому, Унгенскому, Ниспоренскому, Хынчештскому, Леовскому, Кантемирскому, Кагульскому и Вулканештскому районам. С 1 по 3 февраля 2019 года 125 спортсменов и любителей бега преодолели дистанцию в 540,3 км. Стартовая точка находилась в городе Бричаны, а финиш был установлен на берегу Дуная, в порту Джурджулешты.

Победителем стал Виталий Клопот, пробежавший в сумме 283,7 км. Среди женщин первой в третий раз стала Александра Брынзарь, преодолевшая в этот раз 193,6 км.

Общее время забега составило 58 часов и 47 минут. В третьей гонке приняли участие 125 человек.

Основные понятия

Маршрут года 

Трасса забега, которая проходит через всю территорию Республики Молдова, каждый год менялась.

1 год: Восточные районы (вкл. ПМР)

2 год: Центральные районы

3 год: Западные районы

Этап 
Минимальный неделимый отрезок, который может пробежать участник. Длина варьируется от 10 км до 19, 1 км. Разделение на этапы сделано для того, чтобы каждый бегун выбрал для себя подходящий по сложности отрезок (отрезки) трассы, который он может пробежать. Этапы бывают дневными и ночными, и каждому присвоена категория сложности от 1 до 10 в зависимости от длины, рельефа и времени суток.

Пейсмейкер 
Бегун, который бежит впереди колонны с флагами района и страны и поддерживает нужный темп бега всей колонны. Флаг района меняется на границе каждого района. Пейсмейкеры сменяют друг друга на каждом этапе, передавая флаги.

Значок 
Награда, которую получает бегун за прохождение каждого этапа. Пробежав хотя бы один этап, участник получает значок с гербом района, через который пролегал пройденный этап. Значки делятся на ночные и дневные в зависимости от времени суток, в котором проходит тот или иной этап.
Цель бегуна — собрать как можно больше значков районов, чтобы за три года собрать все гербы всех районов страны.
По итогам гонки будут награждаться бегуны, которые собрали больше всех значков и пробежали самую длинную общую дистанцию.

Результаты

2017

2018

2019

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт — https://rubicon.run/?lang=ru
 RUBICON. Рождение проекта — https://voloshin.md/ru/rubicon/

Соревнования по лёгкой атлетике в Молдавии
Многосуточные и многодневные пробеги